Fiume Calore kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Calore Irpino, Kampanien, 
 Fiume Calore (vattendrag i Italien, lat 40,52, long 15,02), Kampanien, 
 Fiume Calore (vattendrag i Italien, lat 40,30, long 15,62), Kampanien, 

Robotskapade Italienförgreningar